Beverly puede hacer referencia a:

Geografía

Beverly (Kansas)
Beverly (Massachusetts)
Beverly (Nueva Jersey)
Beverly (Ohio)
Beverly (Virginia Occidental)
Beverly (Washington)
Beverly Hills (California)
Beverly Hills (Florida)
Beverly Hills (Míchigan)
Beverly Hills (Misuri)
Beverly Hills (Texas)

Series de televisión
The Beverly Hillbillies
Beverly Hills, 90210